La Frette (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 La Frette (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy